Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Sony Open Tennis 2013 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl ruský pár Naděžda Petrovová a Maria Kirilenková, jehož členky nestartovaly společně.

Spoluhráčkou Petrovové se stala slovinská tenistka Katarina Srebotniková. Kirilenková se rozhodla čtyřhry nezúčastnit a nastoupila pouze do dvouhry, kde ji ve třetím kole vyřadila Klára Zakopalová.

Naděžda Petrovová titul obhájila, když společně s Katarinou Srebotnikovou z pozice třetích nasazených ve finále zdolaly americko-britskou dvojici Lisa Raymondová a Laura Robsonová, startující na divokou kartu, ve dvou setech 6–1 a 7–6(7–2).

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (1. kolo)
  'Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (vítězky)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Liezel Huberová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Sony Open Tennis 2013